Die Liste der Naturdenkmale in Ebertshausen nennt die im Gemeindegebiet von Ebertshausen ausgewiesenen Naturdenkmale (Stand 24. Oktober 2013).

Einzelnachweise 

Ebertshausen
!Naturdenkmale